

Patronyme 

 András Ágoston (né en 1944), homme politique serbe ;
 Gaby Agoston (1921-2015, ), acteur franco-hongrois ;
 Judit Ágoston-Mendelényi (1937-2013), escrimeuse hongroise.

Prénom 
Ágoston est un prénom hongrois masculin, équivalent d'.

Prénom hongrois
Prénom masculin